Wilhelm Bergström kan syfta på:
Lars Wilhelm Bergström (1849-1922),disponent och riksdagsman.
Wilhelm Bergström (arkitekt) (1851-1934), arkitekt